NGC 4863 (другие обозначения — MCG -2-33-81, PGC 44650) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4863
Дева (созвездие)